Збых Трофимюк (), при рождении Збигнев Кшиштоф Трофимюк (; , , ПНР) — австралийский актёр польского происхождения. Самой известной из работ Збыха стала роль австралийского подростка Пола Рейнолдса в культовом научно-фантастическом приключенческом сериале 1990-х годов «Чародей» (1995).

Биография 
Збых Трофимюк родился 7 апреля 1979 года в Варшаве (по другим данным - в Праге), в семье польского скульптора Зои Трофимюк и художника Юрека Трофимюка, позже получивших широкую известность в Австралии и за её пределами. В 4-летнем возрасте Збых со своими родителями переезжает в Австралию на постоянное место жительства. В 1995 году Збых Трофимюк оканчивает Мельбурнскую среднюю школу для мальчиков (Melbourne boy’s high school), в 1996 году — среднюю школу Сандрингема (High school Sandringham). В 14-летнем возрасте у Збыха началась актёрская карьера. Сыграв главные характерные роли в сериалах «Небесные странники» (1994) и «Чародей» (1995), актёр приобрел большую популярность в Австралии, Европе и США, но не желая сниматься дальше, решил посвятить дальнейшую жизнь образованию и занятию живописью. Так, в 2004 году он окончил австралийский университет Виктории с дипломом эксперта в области искусствоведения и в настоящее время работает в Monash University в Мельбурне (Австралия), где занимается научно-преподавательской деятельностью, читая лекции по английской филологии и работая над написанием магистерской диссертации на тему «English Language Instruction Online: Co-creating Flexible Learning Environments» под руководством профессора Гленна Олда.

Однако Збых не полностью ушёл из искусства. Так, в 2005 году он дебютировал в пьесе режиссёра Бенджамина Читтадини (Benjamin Cittadini) «Bunny» на сцене La Mama Theatre в Мельбурне. А в 2007 году Збых выступил уже и сорежиссёром, и актёром в спектакле «Elmo», являющимся продолжением пьесы «Bunny» на сцене того же театра. В 2006 году Збых Трофимюк сыграл главную роль в психологической драме «Clean» (рус.пер. «Очищение»). Збых Трофимюк женат с 2007 года на некой Виктории Трофимюк и в 2012 году у них родились двойняшки. Имеет коричневый пояс по карате. Увлекается конной ездой и горными лыжами. Продолжает профессионально заниматься живописью.

Фильмография

Награды 
 1994 — Young Actors Award («Sky Trackers»)
 1995 — Australian Film Institute Award («Sky Trackers»)
 1996 — Premier’s VCE Award

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники вузов Австралии
Преподаватели Университета Монаша